Пармелієві (Parmeliaceae) — родина лишайників порядку леканоральні (Lecanorales). Ця родина включає низку родів з великою кількістю широко поширених видів. Слань у них зазвичай листоподібна, рідше кустиста, дорсовентральна, з добре розвиненим верхнім коровим шаром. Апотеції часто сидячі або, рідше, на ніжках. Сумки з 8, рідше з багатьма спорами. Спори одноклітинні. Фікобіонт — зелена водорість требуксія.

Роди

Галерея зображень

Посилання 
 Index Fungorum 
 Parmeliaceae  at the online Encyclopedia of Life

Лишайники
Родини грибів